Села:
 Червоні Луки — Полтавська область, Лохвицький район, Бодаквянська сільська рада

 Червоні Луки — колишня назва села Луки (Чернігівська область, Менський район, Лісківська сільська рада)